Pinson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pinson (Alabama), Ort im Jefferson County
 Pinson (Georgia), Ort im Floyd County
 Pinson (North Carolina), Ort im Randolph County
 Pinson (Tennessee), Gemeindefreies Gebiet im Madison County

Pinson bezeichnet:

 (3445) Pinson, nach William Hamet Pinson Jr. (1919–2008) benannter Asteroid

Pinson ist der Familienname folgender Personen:

 Isabell Pinson (1769–1855), französische Malerin
 Malcolm Pinson (1941–2002), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger